

Улицы 

Проспе́кт Побе́ды — название проспектов в различных населённых пунктах.

Грузия 
 Проспект Победы — улица в Сухуме.

Казахстан 
 Проспект Победы — улица в Нур-Султане.
 Проспект Победы — улица в Усть-Каменогорске.

КНДР 
 Проспект Победы — улица в Пхеньяне.

Россия 
 Проспект Победы — улица в Амурске.
 Проспект Победы — улица в Вологде.
 Проспект Победы — улица в Выборге.
 Проспект Победы — прежнее (с 1950-х по 1993 годы, с 1995 по 1996 годы, с 2000 по 2008 годы) название Проспекта имени Владимира Владимировича Путина в Грозном.
 Проспект Победы — улица в Евпатории.
 Проспект Победы — улица в Казани.
 Проспект Победы — улица в Калининграде.
 Проспект Победы — улица в Кисловодске.
 Проспект Победы — улица в Комсомольске-на-Амуре
 Проспект Победы — улица в Копейске.
 Проспект Победы — улица в Липецке.
 Проспект Победы — улица в Лысьве.
 Проспект Победы — улица в Люберцах.
 Проспект Победы — улица в Нижневартовске.
 Проспект Победы — улица в Озёрске.
 Проспект Победы — улица в Оренбурге.
 Проспект Победы — улица в Пензе.
 Проспект Победы — улица в Севастополе.
 Проспект Победы — улица в Северодвинске.
 Проспект Победы — улица в Симферополе.
 Проспект Победы — улица в Старом Осколе.
 Проспект Победы — улица в Твери.
 Проспект Победы — улица в Улан-Удэ.
 Проспект Победы — улица в Челябинске.
 Проспект Победы — улица в Череповце.
 Проспект Победы — улица в Южно-Сахалинске.
 Проспект Победы — улица в Юрге.

Румыния 
 Проспект Победы — улица в Бухаресте.

Украина 
 Проспект Победы — улица в Горловке.
 Проспект Победы — улица в Каменском.
 Проспект Победы — улица в Кривом Роге.
 Проспект Победы — улица в Лисичанске.
 Проспект Победы — улица в Луцке.
 Проспект Победы — улица в Мариуполе.
 Проспект Победы — улица в Харькове.
 Проспект Победы — улица в Чернигове.

Станции метро

См. также 
 Проспект 30-летия Победы — проспект в Заречном
 Проспект 40-летия Победы 
 Проспект 50 лет Победы
 Проспект 60 лет Победы — проспект в Худжанде
 Проспект 70 лет Победы — проспект в посёлке Светлый Камчатского края
 Проспект 70-летия Победы — проспект в Иваново
 Проспект Победителей
 Аллея Победы
 Бульвар Победы 
 Переулок Победы 
 Проезд Победы
 Площадь Победы
 Улица Победы
 Проспект Пролетарской Победы — бывшее название Большого проспекта Васильевского острова